Almagro kan syfta på:

Filippinerna 

 Almagro (Samar), kommun,

Spanien 

 Almagro, kommun,  Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real
 Almagro (kommunhuvudort),